Daryl Boyle (né le 24 février 1987 à Sparwood dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien et allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2003-2004 || Timberwolves de Crowsnest Pass || AJHL || 57 || 7 || 27 || 34 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 57 || 3 || 9 || 12 || 46 || 24 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2005-2006 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 72 || 7 || 22 || 29 || 51 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2006-2007 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 72 || 11 || 38 || 49 || 67 || 11 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2007-2008 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 61 || 10 || 31 || 41 || 74 || 6 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
| 2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 70 || 2 || 13 || 15 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH || 52 || 4 || 16 || 20 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH || 20 || 4 || 5 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Aces de l'Alaska || ECHL || 5 || 1 || 4 || 5 || 2 || 9 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH || 26 || 1 || 4 || 5 || 19 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 7 || 16 || 23 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 7 || 18 || 25 || 56 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 4 || 22 || 26 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 44 || 11 || 20 || 31 || 63 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 52 || 3 || 20 || 23 || 47 || 14 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 39 || 7 || 8 || 15 || 14 || 14 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 50 || 3 || 19 || 22 || 53 || 17 || 0 || 5 || 5 || 2
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 45 || 4 || 9 || 13 || 12 || 18 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 51 || 3 || 9 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EHC Munich || DEL || 38 || 4 || 4 || 8 || 14 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 8 || 0 || 2 || 2 || 4 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Allemagne || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left|Qualifié
|-
| 2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
2007-2008 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHOu.
2010-2011 : champion de la Coupe Kelly avec les Aces de l'Alaska.
2015-2016 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich.
2016-2017 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich.
2017-2018 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich.

Références 

Naissance en février 1987
Naissance dans le district régional d'East Kootenay
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international allemand de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Champion de la Coupe Kelly